Il singolare del torneo di tennis Copa Petrobras Bogotá 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Marcos Daniel che ha battuto in finale Santiago Giraldo 7-63, 6-4.

Teste di serie 

 Chris Guccione (semifinali)
 Santiago Ventura (primo turno)
 Pablo Andújar (quarti di finale)
 Fernando Vicente (primo turno)

 Marcel Granollers (secondo turno)
 Bruno Echagaray (secondo turno)
 Éric Prodon (secondo turno)
 Brian Dabul (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Copa Petrobras Bogotá 2007